Zankhof ist ein Ortsname:

 Zankhof, deutscher Name von Zdanów , Ort in der Gemeinde Drawno, deutsch Neuwedell, im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Zankhof (Fichtenau), Wohnplatz im Ortsteil Wildenstein der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg